Алкин:
 Алкины — углеводороды, содержащие тройную связь между атомами углерода.
 Алкин — село в Куйтунском районе Иркутской области России.
 Алкин, Ильяс Саидгиреевич (1895—1937) — географ, специалист по картам Средней Азии, член Всероссийского учредительного собрания.
 Алкин, Сеид-Гирей Шагиахметович (1867—1919) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Казанской губернии.

См. также